Andreas Dippel ist der Name folgender Personen:

* Andreas von Dippel (1772–1837), deutscher Bergbeamter und Politiker
 Andreas Dippel (Sänger) (1866–1932), deutscher Opernsänger (Tenor)